Владимир Ђорђевић се може односити на:

 Владимир Ђорђевић (ЕПС), генерални директор ЕПС-а до 2009. године
 Владимир Ђорђевић (композитор) (1869–1938), српски композитор, етномузиколог и музички педагог 
 Владимир Ђорђевић (народни херој) (1905-1941), политички комесар Кукавичког НОП одреда и народни херој
 Владимир Ђорђевић (одбојкаш), одбојкаш
 Владимир Ђорђевић (фудбалер) (1982), српски фудбалер
 Владимир Ђорђевић (аикидока) (1973)
 Владимир Ђорђевић (писац) (1976)
 Владимир Ђорђевић (глумац) (1978)
 Владимир Ђорђевић (новинар)
 Владимир Ђорђевић (редитељ) (1977)